Ernst Schwarz (1886–1958) kommunista politikus
 Ernst Schwarz (1889–1962) német zoológus
 Ernst Schwarz (1895–1983) német germanista
 Ernst Schwarz (1916–2003) osztrák sinológus, fordító